De Grazia – cognome italiano
 Américo de Grazia – politico venezuelano naturalizzato italiano
 Giuseppe De Grazia – politico italiano
 Natale De Grazia –  capitano di fregata, medaglia d'oro al valor di Marina alla memoria
 Victoria de Grazia –  storica statunitense di origine italiana
 Vincenzo De Grazia –  filosofo e politico italiano